Всего в департамент Арденны входит 37 кантонов, составляющих 4 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Арденны
 Департамент Арденны

 
Списки кантонов Франции по департаментам